Färgsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Färgsjön (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (6,32 ha)
Färgsjön (Målilla socken, Småland, 636330-150825), sjö i Hultsfreds kommun,  (9,93 ha)
Färgsjön (Målilla socken, Småland, 636985-149486), sjö i Hultsfreds kommun,  (9,24 ha)
Färgsjön (Näshults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (13,6 ha)
Färgsjön (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun och Västerviks kommun,  (7,86 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn